3 miejscowości w Polsce:
 Kłodno – przysiółek w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Lądek-Zdrój 
 Kłodno – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sulęczyno
 Kłodno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty

oraz:

 Kłodno – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim
 Kłodno Wielkie, Ukraina